

Чиста Грива — село, Єльцовський район, Алтайський край
 Чиста Грива — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область